Illa Martín García, illa de l'Argentina al Riu de la Plata, que aquest país comparteix amb l'Uruguai 
 Biografies:
 Martín Alberto García (Buenos Aires, 1977), tennista argentí 
 Martín García-Loygorri e Ichaso (Corella, Navarra,1759-Madrid, 1824), militar espanyol 
 Martín García Mérou (Buenos Aires, 1862 - Berlín, 1905), poeta, novel·lista i assagista argentí
 Martín García Óñez de Loyola (Azpeitia, 1549 - Curalaba, 1598), conqueridor i funcionari colonial espanyol 
 Martín García Puyazuelo (Casp, ~1441 - 1521), religiós aragonès, bisbe de Barcelona entre 1511 i 1521 
 Antonio Martín García (Fuente Vaqueros, Granada, 1899 - Granada, 1936), camperol i diputat socialista andalús 
 Dani Martín García (Madrid, 1977), cantant i actor espanyol